Los siguientes reyes llevaron por nombre Rim-Sin:

Rim-Sin I, rey de Larsa entre los siglos XIX y XVIII a. C.
Rim-Sin II, rey de Larsa en el siglo XVII a. C.